La Coupe des villes de foires 1967-1968 voit le sacre du club anglais de Leeds United, qui bat le club hongrois de Ferencváros en finale.

C'est la première Coupe des villes de foires remportée par un club anglais.

Premier Tour

Second tour 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
 **  - Qualification obtenue après prolongation

Troisième tour 

NB : Dundee, les Glasgow Rangers, l'Athletic Bilbao et Bologne sont directement qualifiés pour les quarts de finale.

Quart de finale

Demi-finales

Finale 

Football en 1967
Football en 1968
Coupe des villes de foires
Football M3